Китайская Республика (Тайвань) делится на две провинции (省 shěng) и шесть городов центрального подчинения (直轄市 zhíxiáshì). Провинции, в свою очередь, делятся на уезды (縣 xiàn) и провинциальные муниципалитеты (市 shì).
 Провинция Тайвань: включает большую часть территории на острове Тайвань.
 Провинция Фуцзянь: включает несколько островов вдоль побережья континентального Китая.
 Город Гаосюн
 Город Синьбэй
 Город Тайбэй
 Город Тайнань
 Город Тайчжун
 Город Таоюань

Современное административное деление 
В 1999 году Законодательный Юань Китайской Республики принял закон о местном самоуправлении. Данным законом, в частности, установлено, что города с населением более 1,25 млн человек, имеющие важное значение для политического, экономического и культурного развития страны, могут претендовать на получение особого статуса городов центрального подчинения.

Общее представление

Провинции 
Провинции () являются скорее реликтом административного деления всего Китая. В Китайской республике формально существует две провинции. В 2018 и 2019 годах их правительства были упразднены, а функции переданы Исполнительному Юаню Китайской Республики.

 О территорию которого претендует Китайская Республика (см. также ниже)

Города центрального подчинения 
Города центрального подчинения () выделены из ведения провинций. В Китайской республике существует шесть городов центрального подчинения.

Город провинциального подчинения 
Город провинциального подчинения (). В провинции Тайвань существует 3 города провинциального подчинения.

Уезды 
Уезды (). Всего на Тайване существуют 13 уездов.
 В провинции Тайвань существует 11 уездов.

 В провинции Фуцзянь существует 2 уезда.

Фактическое административное деление

Заявленное деление Китайской Республики на провинции (1949—2005) 

 Столица провинции Тайвань была перенесена в Чжунсинсиньцунь из Тайбэя в 1960-х годах.
 Тайбэй и Гаосюн были сделаны городами центрального подчинения в 1967 и 1979 соответственно после того, как правительство Китайской Республики бежало на Тайвань в 1949 году.

Примечания

Ссылки 
 內政部地政司 (Департамент Административного деления)
 карта Китайской Республики